Чемпионат Франции по футболу 1993/1994 — 56-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «ПСЖ» стал чемпионом Франции во 2-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 850 голов.

Турнирная таблица 

1 Из-за финансовых проблем «Марсель» был исключён из числа участников Дивизиона 1 и переведён в Дивизион 2. Но «Марсель» сохранил за собой право участвовать в Кубке УЕФА 1994/95.

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 7 голов
 «Канн» — «Анже»  — 4:3
 «Монако» — «Мартиг»  — 7:0
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Лилль» — «Мец»  — 0:4
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Монако» — «Мартиг»  — 7:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1993/1994
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1993 году
Спорт во Франции в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994